Velikij Novgorod
 Università statale di Novgorod
Nižnij Novgorod
 Università statale di Nižnij Novgorod "N. I. Lobačevskij"
 Università tecnica statale di Nižnij Novgorod
 Università statale di architettura e costruzione di Nižnij Novgorod
 Università linguistica statale di Nižnij Novgorod
 Università pedagogica statale di Nižnij Novgorod "Koz'ma Minin"